Flaca puede referirse a: Joette Gramajo

 Flaca, canción del músico argentino Andrés Calamaro.
 Flassá, en catalán y oficialmente Flaçà, municipio español de la provincia de Gerona.